Ebben a listában a Luton Town FC vezetőedzői, vagy Angliában használt elnevezéssel menedzserei szerepelnek. A klubot 1885-ben alapították, ám az első mai értelemben vett edzőjét csak negyven évvel később nevezte ki, addig egy néhányfős bizottság választotta ki a játékosokat az egyes mérkőzésekre. A klub első menedzsere George Thompson volt, aki nyolc hónapig töltötte be ezt a pozíciót. Dally Duncan idején, aki 1947-ben lett kinevezve, került fel a Luton először az első osztályba. Egészen az 1959-es kupadöntőig a klub alkalmazásában nem állt vezetőedző, a vezetőség irányította azt, ennek ellenére sikerült kupadöntőbe jutnia.

David Pleat 1978-ban került a csapathoz. Vele a Luton először megnyerte a másodosztályt, majd az 1986-87-es szezonban hetedik lett, immár az első osztályban. A sikerek később is folytatódtak, a klub egy évvel később megnyerte a ligakupát, amelynek döntőjébe egyébként a következő szezonban is sikerült eljutnia, ám ekkor már vereséget szenvedett. Ezt követően a Luton az 1991-92-es szezon végén esett ki az első osztályból. 2001-re egészen a negyedosztályig esett vissza, ez 1968 óta először fordult elő.

A kiesés után Joe Kienaar vette át a csapat irányítását, ám az ő munkájának végét egy 2003-as tulajdonosváltás jelentette, ugyanis az új tulajdonosok már nem tartottak igényt szolgálataira. Mike Newell-lel a kispadon a csapat 2005-ben még meg tudta nyerni a harmadosztályt. A 2008-09-es szezon végén a Luton a negyedosztályból is kiesett, miután folyamatos anyagi problémák miatt gyakorlatilag évente egy osztályt visszaesett, és ebben a szezonban is harminc pontot vontak le tőle pénzügyi problémák miatt. A kiesés ellenére a szezon során sikerült megnyerni a Football League Trophyt.

A menedzserek

Minden hivatalos mérkőzés számolva, kivéve az 1939-40-es, törölt szezont, és az az alatt játszott esetleges mérkőzéseket. A hol lehet tudni, a megbízott edzők is szerepelnek a listában. A statisztikák 2010. október 21-i állapotnak felelnek meg.

Források

Jegyzetek

Labdarúgó-vezetőedzők listái
Menedzser